Dyrøy est une kommune de Norvège. Elle est située dans le comté de Troms.

Localités 
 Brøstadbotn () ;
 Dyrøyhamn () ;
 Espejord () ;
 Espenes () ;
 Finnland () ;
 Hundstrand () ;
 Langhamn () ;
 Mikkelbostad () ;
 Sæter () ;
 Vinje ().

Commune dans le comté de Troms